Суперкубок Бельгії з футболу 1979 — 1-й розіграш турніру. Гра відбулася 22 серпня 1979 року між чемпіоном Бельгії клубом «Беверен» та володарем кубка Бельгії клубом «Беєрсхот».

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Бельгії на rsssf 

1979
Бельгія
1979 у бельгійському спорті